

Топоніми 
Тітосе — місто в Японії, в окрузі Ісікарі префектури Хоккайдо

Інше 
 Тітосе - японський авіаносець часів Другої світової війни типу «Тітосе»